Siglo XXI se puede referir a:
 siglo XXI, época histórica del calendario gregoriano en historiografía.
 Siglo XXI Editores, editorial iberoamericana.
 El Siglo XXI, traducción al español del nombre de una revista intelectual de Hong Kong, que fue influyente en China al principio de los años 1990.
 Siglo 21 (periódico), periódico neoliberal que inició sus actividades en la década de 1990 en la República de Guatemala.
 Siglo 21 (periódico mexicano), diario cuyo primer número salió a la luz pública el 8 de noviembre de 1991 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
 Siglo 21, programa de música de Radio 3 de Radio Nacional de España.
 Siglo XXI (2013), álbum de la banda Gatillazo.